

Ємелісте — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ємелісте — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства